Научный () — посёлок в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит с состав Дамсинского сельского округа (до 2013 года административный центр и единственный населённый пункт Научной поселковой администрации). Код КАТО — 116842100.

География 
Около посёлка проходит автомагистраль Астана — Кокшетау (А-1). Удалённость от областного центра Кокшетау — 225 км. Посёлок Научный расположен в 2 километрах к югу от райцентра — посёлка Шортанды. Посёлок занимает территорию 58,0 га. 

Абсолютная высота — 357 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,6°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,0С. Среднегодовое количество осадков составляет около 425 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Степное — на западе, посёлок Шортанды — на севере, село Дамса — на юго-востоке.

Восточнее села проходит автодорога республиканского значения — А-1 «Астана — Петропавловск»

Население 
В 1989 году население посёлка составляло 1668 человек (из них русские — 63%).

В 1999 году население посёлка составляло 1140 человек (508 мужчин и 632 женщины). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживало 1065 человек (485 мужчин и 580 женщин).Население на 01.01.2010 г. составляет 1060 человек. Имеется 416 дворов.

Национальный состав населения представлен 22 национальностями.

Инфраструктура 
В посёлке функционируют:

 средняя школа
 врачебная амбулатория

На территории посёлка находится Научно-производственный центр зернового хозяйства имени Александра Ивановича Бараева.

Улицы 

 ул. Александра Бараева
 ул. Березовая роща
 ул. Валентина Кузьмина
 ул. Новая
 ул. Садовая
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Юбилейная

Примечания 

Населённые пункты Шортандинского района